Trattato di Adrianopoli (1444), tra Impero ottomano e l'Ungheria (Pace di Seghedino)   
 Trattato di Adrianopoli (1547), tra Impero ottomano e gli Asburgo  
 Trattato di Adrianopoli (1568), tra Impero ottomano e gli Asburgo 
 Trattato di Adrianopoli (1713), tra Impero ottomano e Russia
 Trattato di Adrianopoli (1829), tra Impero ottomano e Russia